FMO est un sigle qui peut faire référence à :
 Force multinationale et observateurs au Sinaï, une organisation chargée de contrôler l'application de divers traités relatifs à la région.
 Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (en français, Société néerlandaise de financement du développement).
 Complexe FMO, pour Complexe Fenna–Matthews–Olson, complexe de protéines hydrosoluble.